Даракчиев може да се отнася за:
 Петър Даракчиев (1879-1907), български революционер
 Пламен Даракчиев (р. 1953), български общественик